Bahuguna ist der Familienname folgender Personen:

 Hemwati Nandan Bahuguna (1919–1989), Chief Minister von Uttar Pradesh (INC)
 Sunderlal Bahuguna (1927–2021), indischer Umweltschützer
 Vijay Bahuguna (* 1947), indischer Politiker (INC)